Taggart ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Taggart (* 1993), australischer Fußballspieler
 Andrew Taggart (* 1989), US-amerikanischer DJ und Sänger, siehe The Chainsmokers
 Blind Joe Taggart (1892–1961), US-amerikanischer Blues-Musiker
 Bobby Taggart (1927–1979), schottischer Fußballspieler
 Gerry Taggart (* 1970), nordirischer Fußballspieler
 Jack Taggart (1872–1927), nordirischer Fußballspieler
 Joseph Taggart (1867–1938), US-amerikanischer Politiker
 Ross Taggart (1967–2013), kanadischer Jazzmusiker
 Samuel Taggart (1754–1825), US-amerikanischer Politiker
 Scott Taggart (* 1991), schottischer Fußballspieler
 Thomas Taggart (1856–1929), US-amerikanischer Politiker

Taggart ist der Name folgender Orte:
 Taggart (Ontario), unincorporated place in Ontario, Kanada
 Taggart (Indiana), unincorporated community in den Vereinigten Staaten
 Taggart (Virginia), unincorporated community in den Vereinigten Staaten

Taggart ist auch:
 Taggart (Fernsehserie), schottische Fernsehserie
 Taggart (Film), US-amerikanischer Spielfilm von R.G. Springsteen (1964)

Siehe auch:
 McTaggart
 Taggart Lake